

Patronyme
 Jean de Venette, (1307-1368), était un chroniqueur français du .
 Nicolas Venette, (1633-1698) fut un médecin, sexologue et écrivain français.

Toponyme
 Venette est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Picardie.

Homonymie
Homonymie de patronyme